Адзопе:

 Адзопе — город в Кот-д’Ивуаре, центр одноимённого департамента;
 Адзопе (департамент) — департамент в Кот-д’Ивуаре.